Nederlandse Malacologische Vereniging
Nederlandse Marieholm Vereniging
Nederlandse Mediators Vereniging
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Nederlandse Mycologische Vereniging
Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging
(Nederlandse) Museumvereniging (tot 2013 "Nederlandse Museumvereniging", afgekort NMV)